Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 11 au .

Alona Bondarenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Shahar Peer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Květa Peschke.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Hobart
Tennis en Australie en 2010
Tennis en janvier 2010